José Kleber Calou (Crato, 19 de junho de 1930 - Crato, 19 de abril de 2019) foi um professor acadêmico, advogado trabalhista e político, foi deputado estadual do Ceará entre 1967 e 1971, pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Foi eleito novamente de 1981 a 1985 porém, desta vez pelo PDS. Depois de eleito duas vezes deputado estadual foi eleito vereador do município de Crato pelo PTB e chegou a ser presidente da Câmara de Vereadores do Crato de 1995 a 2000.

Formou-se na Universidade Regional do Cariri (URCA) em 1960 na área de Direito quatro anos depois formou-se novamente em Direito na Universidade Do Ceará (UECE) porém só tornou-se conhecido 1967 quando foi eleito pela primeira vez Deputado Estadual do Ceará pelo partido ARENA. Durante anos, acompanhou na política o ex-senador do Ceará Wilson Gonçalves. 

!Artigos novos
Deputados estaduais do Ceará